Tjärholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tjärholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Tjärholmen, Helsingfors, Nyland,

Se även
Tjurholmen (olika betydelser)
Tjäruholmen
Beckholmen

Robotskapade Finlandförgreningar